Hawker kan syfta på:

 Hawker, South Australia, ort i Australien
 Hawker Aircraft, brittisk flygplanstillverkare